Cobbtown podría referirse a dos poblaciones estadounidenses:

 Cobbtown, en Florida; o
 Cobbtown, en Georgia.